John Wolfe peut notamment désigner l'une des personnes suivantes :

  (1904–1988), psychologue social et comportemental américain ;
 Jack A. Wolfe (1936–2005), paléontologue américain ;
  (1955–1995), vétérinaire et homme politique canadien ;
  (1942–), ancien président de l'université d'État de Savannah ;
  (1954–), homme politique du Tennessee ;
 John Wolfe-Barry (1836–1918), ingénieur civil britannique.

Voir aussi